Mărgineni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Mărgineni (Bacău)
 Mărgineni (Neamț)